Gli Ontario Clippers sono una squadra di pallacanestro di Ontario, che milita nella NBA Development League, il campionato professionistico di sviluppo della National Basketball Association.

Storia della franchigia 
La franchigia venne creata ad Ontario nell'aprile del 2017, assumendo nel 2022 la denominazione attuale.

Squadre NBA affiliate 
Gli Ontario Clippers sono affiliati alle seguenti squadre NBA: i Los Angeles Clippers.

Record stagione per stagione

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale degli Ontario Clippers